Die Basketball-Afrikameisterschaft der Damen 1997, die vierzehnte Basketball-Afrikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 12. und 20. Dezember 1997 in Nairobi, Kenia statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Senegals, die zum achten Mal den Titel erringen konnte. Im Finale konnte die Demokratische Republik Kongo geschlagen werden. Zum ersten Mal nahm eine Mannschaft aus Uganda und Tansania am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
In der Vorrunde wurde in zwei Gruppen (Gruppe A und Gruppe B) zu je fünf (Gruppe A) bzw. vier (Gruppe B) Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere der jeweiligen Gruppe genau einmal, sodass jede Mannschaft vier (Gruppe A) bzw. drei (Gruppe B) Spiele absolvierte (insgesamt wurden 16 Spiele absolviert). Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die beiden punktbesten Mannschaften jeder Gruppe zogen in das Halbfinale ein. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich. Die Drittplatzierten spielten um Platz fünf und die Viertplatzierten um Platz sieben. Uganda wurde als Letzter der Gruppe A automatisch auch Letzter im Turnier und landete somit auf Gesamtrang neun.

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Gruppe B

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Spiel um Platz sieben

Spiel um Platz fünf

Halbfinale

Spiel um Platz drei

Finale

Abschlussplatzierung 

Senegal und die Demokratische Republik Kongo qualifizierten sich durch die Finalteilnahme für die Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 1998 in Deutschland.

Weblinks 
 1997 African Championship for Women – Wettbewerbsseite im FIBA-Archiv ()
 Ergebnisse auf the-sports.org ()

1997
Afrikameisterschaft 1997
Afrikameisterschaft
Sportveranstaltung in Nairobi
Frauenbasketballwettbewerb